Amor de Deus, conceito religioso
O Amor de Deus, álbum de Sérgio Lopes
Extraordinário Amor de Deus, álbum de Aline Barros
Santo Amor de Deus, álbum de Shirley Carvalhaes

Ver também

Desambiguações de religião
Desambiguações de música